Landa può riferirsi a vari termini:
Landa – componente nautica
 Landa – habitat geografico

Geografia
Landa – torrente della provincia di Bologna, Italia
Landa – località del Dakota del Nord, Stati Uniti
Landa de Matamoros – città del Querétaro, Messico

Persone
Alfredo Landa – attore spagnolo
Diego de Landa – religioso messicano
Honorino Landa – calciatore cileno
Juan de Landa – attore spagnolo
Konstantin Landa – scacchista russo
Leire Landa – calciatrice spagnola
Lucas Landa – calciatore argentino
Max Landa – attore e produttore cinematografico austriaco
Mikel Landa – ciclista spagnolo
Ronald Landa – cantante e chitarrista olandese

Altri progetti